Fotbollsallsvenskan 1935/1936 hade tolv lag och därmed 22 omgångar. Lag 11 och 12 flyttades ner. Seger gav 2 poäng, oavgjort gav 1 poäng och förlust gav 0 poäng.

Höstsäsongen spelades 28 juli-10 november 1935 och vårsäsongen spelades 29 mars-7 juni 1936.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor

Fotnoter

Externa länkar

1935 i Sverige
Fotboll i Sverige 1936
1935/1936
Fotbollssäsongen 1935/1936